FIFA (серія відеоігор)
 ФІФА - бюрократи по футболу